Кастанья () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кастанья, Джамбаттиста (в монашестве Урбан VII; 1521—1590) — папа римский с 15 по 27 сентября 1590.
 Кастанья, Освальд (1910—1993) — эстонский футболист.
 Кастанья, Себастьяно (1868—1937) — итальянский сержант, военный инженер и архитектор, участник Первой итало-эфиопской войны.

Топонимы 
  — село в Греции.
 Кастель-Кастанья — коммуна в Италии, располагается в регионе Абруццо, в провинции Терамо.

См. также 
 Каштан (значения)